
Termin -{ADC}- ima više značenja.
 Analogno digitalni konvertor, elektronska komponenta
 ADC (gen), ljudski gen